Qilong steht für:
 Beijing Qilong, Lkw-Modell der Marke Beijing
 Qilong (Lingtang), Dorf in der Gemeinde Lingtang, kreisfreie Stadt Gaoyou, Provinz Jiangsu, China
 Qilong (Qidong), Gemeinde in der kreisfreien Stadt Qidong, Provinz Jiangsu, China